Маша́ду () — португальская фамилия. Известные носители:

 Машаду, Анибал (1884—1964) — бразильский писатель.
 Машаду, Анна Мария (род. 1941) — бразильская детская писательница.
 Машаду, Аугушту де Оливейра (1845—1924) — португальский композитор.
 Машаду, Диогу Барбоза (1682—1772) — португальский историограф и библиограф.
 Машаду, Жоакин Пинту (1930—2011) — португальский учёный и государственный деятель, губернатор Макао.
 Машаду, Леандру (род. 1976) — бразильский футболист.
 Машаду, Паулу (род. 1986) — португальский футболист.
 Машаду, Присцила (род. 1986) — бразильская модель.
 Машаду, Руй (род. 1984) — португальский профессиональный теннисист.
 Машаду, Тьягу (род. 1985) — португальский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий за команду Katusha Team.

Двойные фамилии
 Машаду Гимарайнш, Бернардину Луиш (1851—1944) — португальский политик.
 Са Машаду, Виктор (1933—2002) — португальский политик, министр иностранных дел в 1978 году.
 Машаду де Ассис, Жуакин Мария (1839—1908) — бразильский писатель.

См. также 
 Мачадо — испанская фамилия